Okręty US Navy o nazwie USS "Belleau Wood":
 Pierwszy "Belleau Wood" (CVL-24) był lekkim lotniskowcem zbudowanym z przebudowanego krążownika. Pełnił służbę w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Belleau Wood" (LHA-3) był okrętem desantowym, który pełnił służbę pomiędzy 23 grudnia 1978 i 28 października 2005.

Belleau Wood